Гжегож Ткачик (; род. 22 декабря 1980, Варшава) — польский гандболист, игравший на позиции разыгрывающего. Выступал за немецкие клубы «Магдебург» и «Рейн-Неккар Лёвен» и польский клуб «Виве Кельце».

Карьера

Клубная 
Гжегож Ткачик — воспитанник клуба Варшавянка. Начинал профессиональную карьеру в клубе Варшавянка. В 2002 году Ткачик перешёл в немецкий клуб СК Магдебург. Ткачик выиграл в составе СК Магдебург кубок ЕГФ. В 2007 году Гжегож Ткачик перешёл в немецкий клуб Рейн-Неккар Лёвен. В 2011 году перешёл в польский клуб Виве Таурон Кельце, в составе которого выиграл лигу чемпионов ЕГФ в 2016 году. В 2016 году Гжегож Ткачик объявил о завершении карьеры.

В сборной 
Гжегож Ткачик сыграл за сборную Польши 141 матч и забросил 489 мячей.

Достижения

В сборной 
 Серебряный призёр чемпионата мира: 2007

В клубах 
 Победитель чемпионата Польши: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
 Обладатель кубка Польши: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
 Обладатель кубка ЕГФ: 2007
 Победитель лиги чемпионов ЕГФ: 2016

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Страница Гжегожа Ткачика

Гандболисты Польши
Игроки сборной Польши по гандболу
Игроки ГК «Магдебург»
Игроки ГК «Райн-Неккар Лёвен»